Майкл Келли ():
  (1762—1826) — ирландский певец (тенор).
 Келли, Майкл (1850—1940) — католический прелат, архиепископ Сиднея.
 Келли, Майкл (1872—1923) — американский стрелок, олимпийский чемпион.
 Келли, Майкл (род. 1969) — американский актёр.
 Келли, Майкл (1969—2003) — американский журналист, первый погибший журналист во время войны в Ираке.